Guido di Lusignano (1150-1194), re di Cipro
Guido di Lusignano (circa 1275-1303), figlio di Ugo III di Cipro e padre di Ugo IV di Cipro
Guido di Lusignano (?-1307), signore di Lusignano
Guido di Lusignano, figlio di Ugo IV di Cipro
Guido di Lusignano (morto nel 1344), fu re della Piccola Armenia dal 1342 alla morte, con il nome di Costantino IV